Almoraz puede referirse a:

 el nombre común de la planta Origanum majorana; o
 el nombre común de la planta Thymus mastichina.